Вегильяс-де-ла-Сьерра (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 13.49 км². Население — 28 человек (на 2010 год). Расстояние — 55 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 veguillasdelasierra.tk 

Муниципалитеты Теруэля